Абоба — многозначный термин.

 Абоба — название города Плиска (Болгария) до 1925 года.
 Абоба — интернет-мем, появившийся в 2021 году.